Râul Bulzu se poate referi la:

 Bulzu - afluent al râului Păușa
 Bulzu - afluent al râului Rădoteasa
 Bulzu - afluent al râului Uibărești

Toponime românești